Антони:

Географические названия:
 Антони — округ во Франции.
 Антони — супрефектура в этом округе.
 Антони — город в округе Донья-Ана, штат Нью-Мексико, США.
Фамилии:
 Антони, Марселу (род. 1965) — бразильский актёр.
 Антони, Ришар (1938—2015) — французский певец.
 Антони, Тесси (род. 1985) — бывшая жена Принца Люксембургского Луи.
 Антони, Франц Иосиф (1790—1837) — немецкий музыкант, педагог и писатель.
 Антони (род. 2000) — бразильский футболист.
 Антони (род. 2001) — бразильский футболист.

Другое:
 Антони — пьеса Александра Дюма.

См. также 
 Антони де Монсеррат (1536—1600) — португальский и каталонский путешественник, монах ордена иезуитов, католический миссионер.
 Антони — в ряде языков форма латинского имени Антоний.